Болгаро-сербские отношения — двусторонние отношения между Болгарией и Сербией. Дипломатические отношения были установлены в 1879 году. Болгария является членом НАТО (Сербия участник Индивидуального партнёрского плана) и Европейского союза (Сербия официальный кандидат на вступление в эту международную организацию). Протяжённость государственной границы между странами составляет 344 км.

Сравнительная характеристика

Дипломатические представительства 
 Болгария имеет посольство в Белграде и генеральное консульство в Нише. Чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в Сербии — Петко Дойков. 
Сербия имеет посольство в Софии. Чрезвычайный и полномочный посол Сербии в Болгарии — Желько Йович.

История 
В 20-ом веке эти страны трижды воевали друг против друга: Вторая Балканская война, Первая мировая война, Вторая мировая война. 20 марта 2008 года Болгария признала независимость Республики Косово от Сербии. 24 апреля 2015 года была основана Крайовская группа в которую вошли Болгария, Румыния и Сербия.

Примечания